The Very Best of The Doobie Brothers è un album discografico di raccolta (doppio CD) del gruppo musicale rock statunitense The Doobie Brothers, pubblicato il 13 marzo 2007.

Tracce 
Disco 1

Disco 2

Collegamenti esterni